Карзов — фамилия; имеет женскую форму Карзова.
 Карзов, Георгий Павлович — российский учёный в области материаловедения и конструкционной прочности материалов для атомной энергетики, лауреат Государственных премий СССР и РФ.
 Карзов, Игорь Сергеевич (род. 1974) — российский валторнист и музыкальный педагог, заслуженный артист Российской Федерации.

См. также 
 Карзово